paus Johannes X, paus (914-928)
 Johannes X van Antiochië, patriarch van Antiochië (2012-)